Соревнования по плаванию на дистанции 400 метров вольным стилем у женщин на летних Олимпийских играх 2016 года прошли 7 августа на олимпийском водном стадионе. В соревнованиях приняли участие 32 спортсменки из 25 стран.

Призёры

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Во время соревнований в этой дисциплине были установлены олимпийские или мировые рекорды:

Расписание 
Время местное (UTC−3)

Соревнование

Предварительные заплывы 
В финал проходят 8 пловчих, показавших лучшее время, независимо от места, занятого в своём заплыве.

Заплыв 1

Заплыв 2

Заплыв 3

Заплыв 4

Итоговая таблица

Финал

Ссылки 
 Плавание  на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года    
 Олимпийские игры  на сайте Международной федерации плавания (FINA)